«Mother» () — песня Джона Леннона с его первого официального сольного альбома John Lennon/Plastic Ono Band. В США и Великобритании альбом вышел в свет 11 декабря 1970 года.

История создания 
Песня была написана Ленноном под влиянием психотерапии, которую он проходил у доктора Артура Янова, основателя «Первичной терапии», фрейдистской теории, согласно которой психологические проблемы человека вызваны его подавленными детскими чувствами. Доктор давал пациенту выход детских обид, иногда в виде крика. Эта песня Джона, как и некоторые другие, это попытка излить детскую тоску. В частности эта — по оставившим его родителям.

Запись

Участники записи 
 Джон Леннон — вокал, фортепиано
 Клаус Форман — бас-гитара
 Ринго Старр — ударные

Использование в культуре 
 Песня звучит в начале фильма Николаса Роуга «Путь 29» (1988), психологической драмы, связанной с воспоминаниями женщины о сыне, с которым она была разлучена сразу после его рождения.

Версия Барбры Стрейзанд 

В 1971 году выходит студийный альбом Барбры Стрейзанд Barbra Joan Streisand, в котором она записала кавер на эту песню. Композиция была выпущена в качестве второго сингла в сентябре 1971 года Columbia Records. Продюсером записи стал . Песня достигла 79-го места в чарте Billboard Hot 100 и 24-го в чарте Adult Contemporary. На оборотной стороне диска была размещена вариация «The Summer Knows», являвшейся лейтмотивом американской кинодрамы «Лето 42-го» 1971 года.

Реакция критики 
Музыкальные обозреватели благоприятно восприняли интерпретацию американской певицы. Record World счёл, что Стрейзанд смогла адаптировать очень личную лирику Леннона, передав её как свою собственную. Cashbox сообщил, что сентиментальная музыка и проникновенные слова к песне только усиливают впечатление от исполнительского мастерства американки, а Billboard выразил уверенность, что столь превосходное прочтение ленноновского оригинала способно легко догнать и перегнать достижения предыдущего сингла актрисы.

Позиции в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
Mother — факты о песне

Песни 1970 года
Песни Джона Леннона
Песни, написанные Джоном Ленноном
Песни, спродюсированные Джоном Ленноном
Песни, спродюсированные Филом Спектором
Песни, спродюсированные Йоко Оно
Песни на английском языке
Песни о родительстве
Песни о детстве